Hrana může být

 ostrá hraniční linie mezi vzájemně se dotýkajícími se rovinami nebo povrchy
 hrana (geometrie) – průsečík stěn mnohostěnu
 hrana (graf) – spojnice vrcholů grafu
 umíráček

Externí odkazy